

Presentación previa 
Horacio Zeballos fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Dušan Lajović derrotó en la final a Leonardo Mayer.

Cabezas de serie 

 ' Dušan Lajović (Campeón)
  Renzo Olivo (Cuartos de final)
  Henri Laaksonen (Cuartos de final)
  Facundo Bagnis (Semifinales)

<ol start=5>
  Casper Ruud ''(Primera ronda)
  Arthur De Greef ''(Segunda ronda)
  Roberto Carballés Baena ''(Segunda ronda)
  Guillermo García López ''(Segunda ronda)

Cuadro

Cuadro Final

Cuadro Superior

Cuadro Inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Båstad 2017